Lehr (North Dakota), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 André Lehr (1929-2007), Nederlands campanoloog
 Paul Lehr, Amerikaans kunstschilder